Yulin ist 

ein häufiger chinesischer Ortsname, z. B.:
 die bezirksfreie Stadt Yulin (玉林市) im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Yulin (Guangxi)
 die bezirksfreie Stadt Yulin (榆林市) in der Provinz Shaanxi, siehe Yulin (Shaanxi)
 die Großgemeinde Yulin (榆林镇) der Stadt Ji’an in der Provinz Jilin, siehe Yulin (Ji’an)
 die Großgemeinde Yulin (榆林镇) im Kreis Lanxi in der Provinz Heilongjiang, siehe Yulin (Lanxi)
 die Großgemeinde Yulin (榆林镇) im Stadtbezirk Saihan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, sieheh Yulin (Saihan)
 die Gemeinde Yulin (榆林乡) im Kreis Linxia in der Provinz Gansu, siehe Yulin (Linxia)
 die Gemeinde Yulin (榆林乡) im Stadtbezirk Pinglu in der Provinz Shanxi, siehe Yulin (Pinglu)
 die Gemeinde Yulin (玉林乡) im Kreis Santai in der Provinz Sichuan, siehe Yulin (Santai)
 die Gemeinde Yulin (榆林乡) im Kreis Xuchang in der Provinz Henan, siehe Yulin (Xuchang)
 die Gemeinde Yulin (榆林乡) im Kreis Yanjin in der Provinz Henan, siehe Yulin (Yanjin)
 das Straßenviertel Yulin (玉林街道) im Stadtbezirk Wuhou in der Provinz Sichuan, siehe Yulin (Wuhou)
 das Straßenviertel Yulin (榆林街道) im Stadtbezirk Xinfu in der Provinz Liaoning, siehe Yulin (Xinfu)

die Bezeichnung für
 die Yulin-Grotten (榆林窟), auch "Zehntausend-Buddha-Schlucht" im Kreis Guazhou in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yulin-Grotten

der Familienname von
 Harris Yulin (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch: Julin